О́нда (А́нда, Стре́льная, Шу́овини) — река в Карелии, впадает в Выгозерское водохранилище.

Общие сведения 
Длина 197 км, площадь водосборного бассейна — 4080 км². Средний расход воды у Ондской ГЭС — 142 м³/с. Залесённость водосбора 68 %, заболоченность 19 %, озерность 12 %.

До 1933 года Онда впадала в реку Выг, после строительства Беломорско-Балтийского канала — в Выгозерское водохранилище. От истока до озера Евжозеро река называется Стрельная, ниже Евжозера до впадения притока Унга — Шуовини, от впадения Унги и до устья — Онда. Перед устьем реки находится плотина построенной в 1957 году Ондской ГЭС, образующая Ондское водохранилище.

Пятью километрами ниже притока Руга Онда пересекает автодорогу , ведущую от  в Костомукшу.

Перед впадением в Ондское водохранилище река пересекает автодорогу  «Кола» (часть маршрута  европейской транспортной сети).

В своём течении Онда предолевает ряд порогов, чем привлекает туристов-водников. Бо́льшая часть порогов находится на участке между Ондозером и Панозером.

Заселённость бассейна реки Онда невысокая. Основные населённые пункты: посёлок Ондозеро (на берегу Ондозера), посёлок Лососий (на берегу Ондского водохранилища), дер. Каменный Бор.

В реке обитают: сиг, хариус, щука, плотва, лещ, налим и другая рыба.

Бассейн

Притоки 
 58 км от устья: река Быстрица (лв)
 104 км от устья: река Рокжозеро (пр)
 117 км от устья: река без названия (пр)
 141 км от устья: река Руга (пр)
 142 км от устья: река Унга (пр)

Озёра 
Онда протекает через озёра:

 Лаувозеро
 Медвежье
 Евжозеро
 Ондозеро
 Панозеро
 Ондское водохранилище

Кроме озёр бассейна рек Быстрицы, Рокжозера, Руги и Унги, а также оз. Ондозера и Ондского водохранилища, к бассейну Онды также относятся озёра:

 Карнизозеро
 Силькаярви
 Кирасозеро
 Волдозеро
 Тилиндозеро

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 320—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 

Бассейн Выгозера
Реки Сегежского района
Реки Муезерского района